Морозы — природное явление, связанное с длительным понижением температуры воздуха, затрудняющим человеческую деятельность.

 Морозы в СССР (1978—1979).
 Морозы в ноябре 2014 года в Северной Америке.

Морозы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Морозы — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Морозы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Морозы — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Морозы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Морозы — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Морозы — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Морозы — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Морозы — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Морозы — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Морозы — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 
 Морозы — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Морозы — село в Кобелякском районе Полтавской области.